«Cold Heart (Pnau remix)» — песня, записанная британскими музыкантами Элтоном Джоном и Дуа Липой. Была выпущена 13 августа 2021 года в качестве ведущего сингла тридцать второго студийного альбома Джона The Lockdown Sessions. Ремикс был создан австралийским электронным трио . Песня достигла первого места в Великобритании, став пятым лидером чарта для Липы, а для Элтона Джона восьмым в сумме и первым чарттоппером с 2005 года.

История 
Слухи о возможном сотрудничестве Элтона Джона и Дуа Липа появились в августе 2021 года после новостей от инсайдеров. Джон также прокомментировал в Instagram Липы, что он был взволнован тем, что произошло между ними, на что Липа ответила, что она тоже взволнована.
10 августа 2021 года два певца начали намекать тизерами на их сотрудничество, разместив в своих социальных сетях мультфильмы, в которых они танцуют под мелодию диско. Оба с тегами  и Липы использовали хэштеги «#coldheart», «#justpassingthrough» и «#newmusic». В тот же день Pnau подтвердили, что они написали песню с «самой большой поп-звездой вчерашнего дня» и «самой большой поп-звездой современности», и что она будет представлена в следующую пятницу в их плейлисте Essentials. Австралийское электронное трио  и Элтон Джон ранее сотрудничали в 2012 году. На следующий день Джон и Липа официально объявили сингл и дату его выхода. Также был показан отрывок из песни, в том числе Липа, исполняющая сингл Джона 1972 года «Rocket Man». Сингл вышел 13 августа 2021 года на лейблах Virgin EMI и Mercury Records.

Композиция 
В «Cold Heart (Pnau remix)», Pnau смешивает синглы Элтона Джона «Rocket Man» (1972), «Sacrifice» (1989), «Kiss the Bride» (1983) и трек «Where’s the Shoorah?» (с альбома 1976 года Blue Moves).

Награды и номинации 
На   награждения American Music Awards песня выиграла в категории Collaboration of the Year.

Коммерческий успех 
Песня достигла первого места в Великобритании, став пятым лидером чарта для Липы, а для Элтона Джона восьмым в сумме и первым чарттоппером с 2005 года. Также благодаря ей он стал первым британским музыкантом, который сольно входил в Топ-10 британского чарта в течение шести десятилетий (это его 33-й сингл в лучшей десятке, начиная с 1971 года). По пять десятилетий попадания в Топ-10 имеют пять музыкантов-солистов: Элвис Пресли, Шер, Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи.

В Соединенных Штатах «Cold Heart» дебютировала на 81-м месте. Затем песня поднялась на 32-е место на пятой неделе, установив самый продолжительный период восхождения до топ-40 лучших синглов истории Billboard Hot 100, не считая праздничных дней за последние 50 лет и 10 месяцев. На следующей неделе «Cold Heart» поднялся на 25-е место, что стало его наивысшим положением в чарте с марта 1998 года. В чарте от 15 января 2022 года песня поднялась на 7-е место, став 28-м хитом Джона в десятке лучших (и первым после «Candle in the Wind 1997»/«Something About the Way You Look Tonight» в 1997/98 годах) и четвертым для Липы. Благодаря этому новому достижению Элтон Джон стал одним из десяти артистов, попавших в топ-10 за четыре разных десятилетия, и вместе с Мэрайей Кэри и Стиви Уандером занял шестое место среди имеющих наибольшее число хитов в топ-10 хитов в истории Hot 100. «Cold Heart» занял первое место в 14 странах, включая Австралию, Бельгию, Канаду, Мексику, Новую Зеландию, Великобританию, Болгарию, Израиль и Литву, а также вошло в десятку лучших в 25 других странах.

18 января 2022 года трек также 14-ю неделю возглавлял танцевальный чарт Hot Dance/Electronic Songs.

Список треков 
 Digital download and streaming
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22

 Digital download and streaming — The Blessed Madonna remix
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna remix) — 2:53
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna extended mix) — 4:33

 Streaming — The Blessed Madonna remix — Spotify single
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna remix) — 2:53
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna extended mix) — 4:33
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22

 Digital download and streaming — PS1 remix
 «Cold Heart» (PS1 remix) — 2:47

 Streaming — PS1 remix — Spotify single
 «Cold Heart» (PS1 remix) — 2:47
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22

 CD single
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna remix) — 2:53

 Digital download and streaming — Claptone remix
 «Cold Heart» (Claptone remix) — 3:03

 Streaming — Claptone remix — Spotify single
 «Cold Heart» (Claptone remix) — 3:03
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22

 Digital download and streaming — acoustic version
 «Cold Heart» (acoustic) — 3:15

 Streaming — acoustic version — Spotify EP
 «Cold Heart» (acoustic) — 3:15
 «Cold Heart» (Pnau remix) — 3:22
 «Cold Heart» (The Blessed Madonna remix) — 2:53
 «Cold Heart» (PS1 remix) — 2:47
 «Cold Heart» (Claptone remix) — 3:03

Участники записи 
По данным сервиса Tidal.
 Элтон Джон — вокал
 Дуа Липа — вокал
  — ремикширование

Чарты

Сертификации

История выпуска

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2021 года
Песни Элтона Джона
Песни Дуа Липы
Синглы EMI Records
Песни, написанные Элтоном Джоном
Музыкальные видео
Синглы Mercury Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart